Луарса́б Никола́евич Андро́ников (Андроникашвили; , с. Ожио, , Кахетия, Грузия — , ) — адвокат, общественный деятель. Отец известного литературоведа Ираклия Андроникова и физика Элевтера Андроникашвили.

Биография 
Родился в дворянской семье Николая Виссарионовича Андроникова (1836 — ок. 1882), майора.

Окончив 1-ю Тифлисскую мужскую гимназию, продолжил обучение на юридическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета. Углублял свои знания на философских факультетах Гейдельбергского и Страсбургского университетов Германии. В конце 1897 года он возвратился в Россию и продолжил обучение в университете, окончив его в 1899 году.

C 18 октября 1899 года — помощник присяжного поверенного, с 7 января 1906 года — присяжный поверенный в Петербурге. C 1905 года участвовал более чем в 150 политических процессах; помощником адвоката у него был В. Б. Станкевич.

Симпатизировал Февральской революции и принял Октябрьскую. После 1917 года занимался преподаванием в различных учебных заведениях. В Туле с 1919 по 1920 года читал лекции по философии в Высшем педагогическом институте. В 1920 года переехал с семьёй в Москву, где читал лекции по судебному красноречию в Государственном институте слова и служил юрисконсультом в системе ВСНХ. Осенью 1921 года навсегда переехал в Грузию, где на организованном им юридическом факультете Тбилисского университета трудился в должности профессора до своей кончины.

Похоронен в Дидубе — Пантеоне общественных деятелей Грузии.

Примечания

Литература 
 Макашвили В. Г. Луарсаб Николаевич Андроникашвили (к 110-летию со дня рождения). // Правоведение. Известия высших учебных заведений. — Л., 1982, № 2. — С. 61—68.
 Троицкий Н. А. Адвокатура в России и политические процессы 1866—1904 гг. — Тула, 2000. — С. 141—142.

Ссылки 
 Грузинский рыцарь права 

Луарсаб Николаевич
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Выпускники 1-й Тифлисской мужской гимназии
Преподаватели Тбилисского государственного университета
Юристы по алфавиту
Похороненные в Дидубийском пантеоне
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета